Die Football League Third Division 1954/55 war die 28. Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit dem FC Barnsley und Bristol City ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der Drittligasaison 1955/56 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Ipswich Town und Derby County die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs Grimsby Town und FC Chester sowie im Süden FC Walsall und Colchester United erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der Saison 1955/56 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1954-55 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1954/55
Fußballsaison 1954/55